Faverolles, település Franciaországban, Aisne megyében
Faverolles, település Franciaországban, Cantal megyében
Faverolles, település Franciaországban, Eure-et-Loir megyében
Faverolles, település Franciaországban, Haute-Marne megyében
Faverolles, település Franciaországban, Orne megyében
Faverolles, település Franciaországban, Somme megyében
Faverolles, település Franciaországban, Indre megyében
Faverolles-la-Campagne, település Franciaországban, Eure megyében
Faverolles-et-Coëmy, település Franciaországban, Marne megyében
Faverolles-lès-Lucey, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében